São chamados stand alone , ou stand-alone (literalmente "ficam em pé por si só") os programas completamente autossuficientes: para seu funcionamento não necessitam de um software auxiliar, como um interpretador, sob o qual terão de ser executados.

Por exemplo, um programa Java é tipicamente compilado para bytecode e necessita de uma Java Virtual Machine para ser executado. Também este é o caso de um programa Perl, que vai depender de um interpretador.

Já um programa escrito em C ou C++, depois de compilado e tornado executável, poderia ser chamado standalone, uma vez que precisaria apenas de bibliotecas. As quais, inclusive poderiam ser anexadas fisicamente a ele, através de ligação estática.

Variantes 
Outro exemplo de objecto que pode ser classificado como "stand alone" são os duplicadores de DVD. São "stand alone" os duplicadores de DVD que não necessitam de um computador para trabalhar, mas o fazem independentemente.

O termo stand- também pode ser generalizado para se falar, por exemplo, de um computador standalone", mas este uso tem sido menos comum.

Diz-se também "autónomo", uma pessoa que trabalha por conta própria, sem a interferência ou a dependência de alguém ou de alguma empresa, dono do próprio sustento e da própria vida, dono dos próprios negócios, que não deve satisfação, é livre para decidir o que fazer com seu dinheiro e com seu trabalho, normalmente é uma pessoa que presta serviços de mão-de-obra livre de vínculo empregatício, é visto como um trabalhador que não possui garantias e que não cumpre horários rígidos normalmente usados por empresas privadas ou públicas.

Outras utilizações
O termo também é utilizado na industria de jogos para descrever um produto que pode ser jogado de forma independente, mas utiliza a plataforma ou sistema de regras de outro jogo previamente existente.

Programação